Натуральне число 1872
 1872 рік до нашої ери
 1872 рік нашої ери